АНКА е българска търговска компания с основен предмет на дейност внос и разпространение на медицинска техника и помощни средства за инвалиди. Основана е през 1991 година в София. АНКА има представителства и дистрибутори във всички големи градове на страната, лаборатория за индивидуални ушни отливки и собствен сервиз.

През 2007 година АНКА подпомага с дарения информационната кампания „Нови начини в рехабилитацията на тежко чуващи деца и деца с кохлеарни имплантати“. По този повод е удостоена с награда от Столична община и кмета Бойко Борисов.

Източници

Външни препратки 
 Официален сайт на АНКА
 Официален сайт на проекта Нови начини за рехабилитация на тежкочуващи деца и деца с кохлеарни импланти 

Търговски предприятия в София
Компании в здравния сектор
Компании в България за търговия на едро